Горно Оризари може да се отнася за:

 Горно Оризари, село в община Битоля, Северна Македония;
 Горно Оризари, село в община Велес, Северна Македония;
 Горно Оризари, село в община Шуто Оризари, Северна Македония.